Gargrave est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1926-1998), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1540-1588), propriétaire et homme politique anglais
 (1710-1785), mathématicien anglais
 (1905-1973), peintre et décorateur anglais
 (1576-c. 1640), courtisane d'Anne de Danemark
 (1575-1638), propriétaire et homme politique anglais

Toponyme

, village du Yorkshire du Nord

Homonymie de patronyme